Чемпіонат СРСР з футболу 1963 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 18 команд. Переможцем чемпіонату став клуб Шинник (Ярославль).

Підсумкова таблиця та результати

Посилання 
 RSSSF 
 WildStat.ru 

1963
СРСР